

Personnalités 

 Daniel Lind Lagerlöf (1969-2011), réalisateur suédois ;
  (1880-1952), homme d'affaires suédois ;
 Marijke Lagerlöf (née en 1960), coureuse cycliste néerlandaise ;
 Selma Lagerlöf (1858-1940), femme de lettres suédoise, prix Nobel de littérature.

Autres 
Sont nommés en l'honneur de Selma Lagerlöf :
 (11061) Lagerlöf, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 Prix Selma Lagerlöf, prix littéraire suédois créé en 1983 ;
 20 couronnes Selma Lagerlöf, billet de banque suédois